Markovci (gmina Markovci)
 Markovci (gmina Šalovci)

Zobacz też 
 gmina Markovci